El término oropéndola olivácea puede referirse a:
 Oriolus melanotis;
 Psarocolius bifasciatus.